Franzini ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antonio Maria Franzini (1788–1860), italienischer Politiker und General 
 Bruno Franzini (1938–2017), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Carlo Franzini (1923–2003), italienischer Künstler 
 Carlos María Franzini (1951–2017), argentinischer Geistlicher 
 Luzian Franzini (* 1996), Schweizer Politiker